Грицков:

 Грицков — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.
 Грицков, Владимир Павлович (род. 1923) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
Грицков- фамилия характерная для  слободских и запорожских казаков .